Приморска Хрватска (кнежевина), хрватски историографски назив за првобитну хрватску кнежевину у непосредном залеђу Далмације (до 925. године)
 Приморски дијелови данашње Хрватске, односно: Далмација, Хрватско приморје и Истра

Види још
 Хрватска (вишезначна одредница)